Меркендорф може бити:

 Меркендорф (Тирингија), општина у округу Грајц, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Меркендорф (Средња Франконија), град у округу Ансбах, у њемачкој покрајини Баварска.